Coudert est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Lucien Coudert (1887-1982), personnalité politique française ;
 Jacques Coudert (1908-1988), personnalité politique française ;
 Thierry Coudert (1958-), haut fonctionnaire et écrivain français ;
 Robin Coudert (1978-), chanteur français ;
 Océane Coudert (1993-), trampoliniste française ;
 Emma Coudert (1999-), joueuse internationale française de rugby à XV.

Toponyme 

 Coudert, ancienne commune française du département de la Corrèze, fusionnée avec Clergoux.

Patronyme français
Patronyme corrézien